Örkened kan syfta på:

Örkeneds socken – i nordöstra  Skåne
Örkeneds landskommun – tidigare kommun i Kristianstads län
Örkeneds församling – i Lunds stift
 Örkeneds kyrka – en kyrkobyggnad i Lönsboda tätort och församlingskyrka i Örkeneds församling
 Örkeneds distrikt – ett distrikt i Osby kommun och Skåne län

Se även
Nedbränningen av Örkeneds socken 
Lönsboda – en tätort i Osby kommun